Ubercart é um software de e-commerce e gestão de conteúdo via web disponível como um módulo plug-in para o Drupal CMF.

Ele também pode ser usado com qualquer servidor de hospedagem que tenha PHP e MySQL instalado.

O Ubercart pode ser baixado livremente sob a licença GNU General Public License.

Ubercart é totalmente integrado com o Drupal, ou seja, permite a integração de lojas com o resto do site ou comunidade online.

O Ubercart pode ser usado para venda online das mais variadas atividades econômicas, tais como produtos que podem ser transportados, baixados pela internet (música, vídeos ou softwares), títulos de membros associativos, entrada para eventos e serviços.

Através de complexas interações e add-ons contribuídos pela comunidade Drupal e Ubercart, é possível criar lojas com multivendedores, adicionar funcionalidades tais como cupons de desconto, programas de afiliados, adicionar atribuições a produtos, por exemplo o usuário pode escolher tamanho e cor, e também a customização de todo o sistema tanto através da interface gráfica ou programaticamente.

O Ubercart também pode ser configurado para disponibilizar uma loja multilíngue e com várias moedas, bem como pode ser integrado com vários meios de pagamento online (gateways) e também a integração com vários gateways para cálculo de frete, inclusive o dos correios brasileiro.

Ligações externas

Comércio eletrónico
Ciência da computação
Sistemas de gestão de conteúdo
PHP